W Rumunii:
 Dumbrava – wieś w okręgu Alba, w gminie Săsciori
 Dumbrava – wieś w okręgu Alba, w gminie Unirea
 Dumbrava – wieś w okręgu Arad, w gminie Pleșcuța
 Dumbrava – wieś w okręgu Bacău, w gminie Itești
 Dumbrava – wieś w okręgu Bacău, w gminie Gura Văii
 Dumbrava – wieś w okręgu Bacău, w gminie Răchitoasa
 Dumbrava – wieś w okręgu Bihor, w gminie Holod
 Dumbrava – wieś w okręgu Bistrița-Năsăud, w gminie Livezile
 Dumbrava – wieś w okręgu Bistrița-Năsăud, w gminie Nușeni
 Dumbrava – wieś w okręgu Hunedoara, w gminie Pestișu Mic
 Dumbrava – wieś w okręgu Jassy, w gminie Lespezi
 Dumbrava – wieś w okręgu Kluż, w gminie Căpușu Mare
 Dumbrava – wieś w okręgu Marusza, w gminie Vătava
 Dumbrava – wieś w okręgu Prahova, w gminie Dumbrava
 Dumbrava – wieś w okręgu Suczawa, w gminie Cornu Luncii
 Dumbrava – wieś w okręgu Suczawa, w gminie Grănicești
 Dumbrava – wieś w okręgu Vâlcea, w gminie Lungești
 Dumbrava – wieś w okręgu Vrancea, w gminie Poiana Cristei

 Dumbrava – gmina w okręgu Mehedinți
 Dumbrava – gmina w okręgu Prahova

 Osoby
 Algimantas Dumbrava – litewski polityk, inżynier i działacz komunistyczny, poseł na Sejm Republiki Litewskiej